

Чахи — село в гміні Доманіце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Чахи — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства